Cet article répertorie les personnages de la série de jeux vidéo Halo.

Humains

Membres de la flotte de l'UNSC

Jacob Keyes 
Le Capitaine Jacob Keyes est le commandant du Pillar of Autumn dont il reçoit le commandement peu avant l'attaque de Reach pour mener une mission spéciale dans le monde des Covenants. Il était auparavant commandant du destroyer Iroquois qu'il manœuvra avec dextérité pendant plusieurs années. C'est un commandant hors pair, et l'une de ses manœuvres légendaires, citée dans Halo: La Chute de Reach, fut surnommée le "Looping Keyes". Il mourut sur l'installation 04, infecté par le Parasite. Il reçoit dans la cinématique d'introduction de Halo 2 la Croix des Colonies à titre posthume.

Miranda Keyes 
Le commandant Miranda Keyes est la fille de Jacob Keyes et du docteur Halsey (Journal du  Halsey, Halo Reach version Legendaire). Commandant des lambeaux de la flotte humaine; elle fut tuée par Vérité lors des événements sur l'Arche

Preston Cole 
Preston Cole est un amiral de l'UNSC. Il fut le premier à vaincre l'Alliance Covenante en bataille spatiale en réunissant une gigantesque flotte pour reprendre le système d'Harvest. Avec une flotte trois fois supérieure à celle de ses ennemis, il remporta la victoire, au prix des deux tiers des vaisseaux humains. Il mit ensuite en place le Protocole Cole pour que la localisation de la Terre ne soit jamais connue des Covenants. Il est cité dans les romans, par Jacob Keyes dans la cinématique d'introduction de Halo: Combat Evolved; "J'applique le Protocole Cole, Article 2. On abandonne l'Autumn." et aussi dans le manuel du même jeu, mais n'apparaît jamais.

Danforth Whitcomb 
Danforth Whitcomb est un vice-amiral de l'UNSC et commandant en second des opérations de la Navy, postérieur à Cole, mais contemporain à Jacob Keyes. Peu de choses sont connues de sa carrière militaire, si ce n'est qu'il est un stratège brillant et brutal. Il porte, comme Hood, un grand respect pour le Projet Spartan et se retrouvera piégé à la surface de Reach à la suite de la désastreuse bataille dans le système Epsilon Eridani, où se trouve la planète. Secouru par un groupe de Spartans, il resta à leurs côtés jusqu'à l'arrivée de lAscendant Justice, où se trouvait John-117, chef des Spartans. Il prit alors le commandement de l'opération. Whitcomb meurt à bord de lAscendant Justice, après avoir heurté la station Hiérophante Inflexible dans une ultime diversion. Il apparait exclusivement dans Halo : Opération First Strike.

Terrence Hood 
L'amiral de la flotte Terrence Hood, surnommé Lord Hood, est le principal dirigeant de l'UNSC. Il est l'un des grands acteurs de la défense de la Terre en 2552. Depuis la station Le Caire, il a dirigé la flotte de l'UNSC, jusqu'à la deuxième offensive dirigée par Vérité. Il reste sur Terre pendant l'opération sur l'Arche, déléguant le commandement à Miranda Keyes. Il apparaît brièvement dans Halo : Opération First Strike, avant de devenir un personnage secondaire dans Halo 2, puis il perd de l'importance dans Halo 3.

James Ackerson 
Le colonel James Ackerson est le principal antagoniste humain des romans Halo. Farouche détracteur du Projet Spartan et donc adversaire de Catherine Halsey, il cherche à tout prix à imposer un nouveau programme secret dans l'armée. Catherine manque de découvrir ses secrets enfouis sur Reach, dans la base du SRN (Service des Renseignements de la Navy). Ackerson est capturé par les Covenants aux abords de Mars où il est torturé et laissé pour mort, après leur avoir révélé l'existence d'une « clé » sur Terre. Il est cité dans Halo : la Chute de Reach, apparaît brièvement dans Halo : Opération First Strike et dans Halo: Uprising, comic Marvel de Halo.

Dans le roman Opération First Strike, le docteur Catherine Hasley parcourt les données récupérées de force sur l'IA du colonel Ackerson, Araquiel, et y trouve un dossier nommé S-III,. Il contient les méthodes de clonages employées sur les jeunes enfants du projet Spartan-II, les rapports sur leurs décès prématurés et les techniques chirurgicales employées sur les véritables enfants afin d'augmenter leurs capacités physiques et physiologiques. On peut donc supposer que le colonel cherchait à instaurer un programme Spartan-III, qui consisterait à cloner massivement des soldats (en perfectionnant éventuellement la méthode de clonage) et à augmenter leurs capacités physiques, de manière à obtenir une armée de soldats aussi performants que les trop peu nombreux Spartans d'origine, excessivement long, coûteux et difficile à produire. 

Malheureusement, d'un point de vue scientifique, ce projet quoique alléchant aurait eu fort peu de chance de réussir. Les problèmes intrinsèques du clonage, le taux d'échecs des procédures chirurgicales avoisinant les 60 %, les problèmes psychologiques qu'auraient subis de tels clones en plus de leur manque de formation et d'éducation en aurait fait des colosses avec une mentalité d'enfant.

Dans le roman Ghost of Onyx, le projet du Colonel Ackerson est détaillé. Le programme Spartan-III consiste en réalité non pas à recréer des supersoldats aussi performants que les Spartans-II, mais à créer des soldats "intermédiaires" - plus efficaces que des troupes conventionnelles, mais moins que de véritables Spartans - qui peuvent facilement être "produit" en grand nombre en enrôlant des adolescents prêts à tout pour se venger des pertes infligés par les Covenants. Ces Spartans-III sont déployés derrière les lignes ennemies dans le but de détruire des bases logistiques covenantes (telle qu'une station de ravitaillement pour la flotte covenante) situées près des lignes de front, de manière à allonger et ralentir la logistique de l'Alliance. Toutefois, ces missions ne réussissent qu'au prix despertes totales ou presque (ainsi, lors de la mission décrite dans le roman, sur 300 Spartans-III déployés, seuls deux survivent à la mission).

Michael Stanforth 
L'Amiral Stanforth est le commandant du croiseur de classe Marathon Léviathan. Il est aussi le commandant de la Section Trois du SRN, ce qui fait de lui le supérieur du  Halsey.

Membres du Service des Renseignements de la Navy

Catherine Halsey 
Véritable mère pour les Spartans, elle créa le projet SPARTAN II. Dans le livre Opération First Strike, elle est secourue sur Reach par un groupe de Spartans commandés par Fred-104, eux-mêmes sauvés ensuite par l'Adjudant venu à la recherche de possibles survivants Spartans de la débâcle de Reach. Elle disparaît à la fin du livre, pour une raison inconnue, emmenant avec elle la Spartan Kelly-087, grièvement blessée.

Haverson 
Le Lieutenant Haverson est un membre du SRN. Il est l'un des rares survivants de l'équipage du Pillar of Autumn après la bataille sur l'Installation 04. Haverson meurt avec Whitcomb sur l'Ascendant Justice lors du choc avec la station Hiérophante Inflexible. Il apparait uniquement dans Halo : Opération First Strike.

Membres des Troupes de Choc Aéroportées Orbitales

Antonio Silva 
Le Commandant Antonio Silva est le chef des TCAO (Troupes de Choc Aéroportés Orbitales) du Pillar of Autumn. Il hait le projet Spartan depuis un incident qui se produisit lorsqu'il était sous-lieutenant : le jeune John-117 fut provoqué en combat par trois de ses hommes (qui avaient été poussés à le faire, comme Silva le révélera) qui furent vaincus, deux d'entre eux étant même tués. Il ne peut néanmoins se passer de John-117 sur l'Installation 04 et lui fait confiance pour les aider à s'échapper de l'anneau. Alors que le Spartan se prépare à détruire l'anneau, Silva décide de quitter la surface à bord du Truth and Reconciliation. Il meurt lors de son crash sur le sol de l'anneau, après le sabotage de McKay.

Mélissa McKay 

Lieutenant TCAO sous les ordres de Silva qui meurt dans le crash du Truth and Reconciliation, qu'elle a elle-même provoqué quand elle s'est rendu compte que le Commandant Silva, malgré la menace totale et absolue pour l'Humanité que représentait les Floods, voulait les amener sur Terre. Elle remporta plusieurs victoires majeures sur l'Installation 04, et parvint à capturer un Flood.

Caporal Locklear 

Il a survécu à la destruction du premier Halo (installation 04) et il a aidé le Spartan 117 à récupérer le vaisseau amiral Ascendant Justice appartenant au Covenants. Il tomba amoureux de l'adjudant-pilote Polaski qui perdit la vie en protégeant les Spartans qui réparaient la coque de l'Ascendant Justice.
Et il perdit également la vie quelques jours après en faisant exploser le cristal trouvé par des Spartans et le  Halsey dans la montagne Menachite.

Edward Buck 
Il est un ODST qui a survécu à la destruction de Reach. En tant qu'OSDT il fut envoyé sur la terre pour protéger la ville Nouvelle Mombasa dans laquelle lui et son équipe réussirent à capturer un covenant.
Dans Halo 5, il est désormais un Spartan IV.

Spartans-I 
En 2506, le projet SPARTAN-I appelé "projet ORION", fut la première tentative de développement de "super soldat" pour les opérations militaire clandestine dans les colonies extérieure. Ces soldats étaient nettement plus forts que les autres mais ils n'étaient pas à la hauteur des résultats demandés et étaient trop coûteux à déployer et à développer. Ces soldats furent placés dans diverses unités d'opérations spéciales. On ne connait qu'un seul SPARTAN I, il s'agit du Sergent Avery Johnson.

Avery Johnson 

Le sergent Avery Johnson est un vétéran endurci et un vieil ami du Major. C'est un soldat et un tireur hors pair, qui a participé à des dizaines de conflits, et personne ne connait mieux le Major que lui. Dans les situations de combat, Johnson est dans son milieu naturel. Il est prêt à tout pour ses hommes et son monde natal. Il mourra sur l'Arche quand John-117 active l'anneau en construction.

Spartans-II

Li-008 
Li était l'un des super-soldats spartans. Jamais mentionné avant la campagne de Reach. On sait peu de choses à son sujet, sinon qu'il serait d'origine asiatique. Il n'était pas très connu et son nom n'a été que très peu mentionné. Il était un spécialiste du combat à gravité zéro. Il s'était exercé intensivement avec un équipement de microgravité et en utilisant les arts martiaux dans des conditions extrêmes sur Chiron.

Durant la défense des réacteurs des Canons-CAM, il fut assigné à l'équipe "Gamma" (la mission de sauvetage du Vice-Amiral Danforth Whitcomb) avec Anton-044 et Grace-093. Cette même équipe Gamma sera sauvée plus tard, ainsi que l'Amiral Danforth, par le Major.

On suppose qu'il a été tué à bord de l'Ascendant Justice avec Anton-044 quand une torpille à plasma percuta l'endroit où il se trouvait.
Il entrenait une amitié étroite avec Grace-093 et Anton-044.

Joshua-029 
Il faisait partie du projet Spartan-II. Joshua était le second aux commandes de l'équipe rouge pendant la bataille de Reach. Avec Frederic-104 et Kelly-087, il a piloté des Banshees au-dessus d'un vaisseau Covenant pour larguer une arme nucléaire tactique en vue de détruire le vaisseau. Il semble que son banshee ait été détruit juste avant l'explosion de la bombe nucléaire, il est donc présumé Disparu/Mort. C'était un expert des technologies étant donné qu'il était toujours occupé à bidouiller les ordinateurs et machines.
Il était ami avec Frederic-104.

Vinh-030 
Vinh faisait partie de l'équipe rouge pendant la bataille de Reach, elle a été blessée durant un raid Covenant à la surface de la planète. Au moment de défendre les réacteurs des CAM, elle fut assignée à l'équipe Delta avec William-043, Isaac-039 et trois autres spartans ainsi que les marines restant de la compagnie Charlie. L'équipe Delta fut chargée de couvrir la retraite des soldats du château du SRN / ONI. Elle est portée disparue et présumée morte durant l'attaque Covenant dans les galeries Forerunners sous la surface de Reach, tout en plaçant des charges explosives pour couvrir les spartans.

Elle fut assignée à la section Gamma (le but de la mission était d'évacuer le Vice-Amiral Whitcomb) pendant la défense des réacteurs des Mega-CAM (Canons à accélération Magnétique) sur Reach après la réception du message de l'Amiral Whitcomb.

Samuel-034 
Il fut avec Kelly-087 un des premiers amis de John-117. Il avait le teint bronzé, des cheveux clairs et les yeux verts. John dira plus tard que Sam a été pour lui un vrai ami. Sam, Kelly et John formaient une équipe dès le premier jour de leur entraînement de spartan. Sam était alors considéré comme le second de John aux commandes. À la mort de Sam, cette position fut réoccupée par Frederic-104. Sam était un des plus forts des spartans, et fut le premier à récupérer de l'opération de perfectionnement au laboratoire du SRN sur Reach.

Lors de la guerre contre les Covenants, en 2525, il fut envoyé avec ses deux amis John et Kelly aborder un vaisseau Covenant, avec les armures Mjolnir. Les Spartans déposèrent des bombes nucléaires, mais Samuel reçut un tir de plasma qui déchira sa combinaison, l'empêchant de retourner dans le vide spatial. Il meurt donc dans l'explosion du vaisseau. Ce fut la première fois que l'humanité parvenait à détruire un vaisseau Covenant, prouvant que ces derniers n'étaient pas invincibles. Samuel fut également l'un des premiers Spartans morts au combat.

Il apparaît dans Halo : la Chute de Reach, puis dans Halo : Opération First Strike, dans une rétrospective.

Isaac-039 
Isaac faisait partie de l'équipe rouge pendant la bataille de Reach. Il a été blessé durant le raid Covenant. Pendant la défense des réacteurs des CAM sur Reach, il a été assigné à l'équipe Delta avec William-043, Vinh-030, 3 autres spartans ainsi que les marines restants de la compagnie Charlie. L'équipe Delta fut chargée de couvrir la retraite des soldats au château du SRN / ONI. Il est porté disparu et présumé mort durant l'attaque Covenant dans les galeries Forerunners sous la surface de Reach, tout en plaçant des charges explosives pour couvrir les spartans.

William-043 
William est un des rares Spartans à avoir survécu à la Chute de Reach et l'Opération First Strike. William faisait partie de l'équipe rouge durant la bataille de Reach. Il fut blessé durant l'atterrissage brusque à la surface de la planète. Pendant la défense des réacteurs des Supers CAM de Reach, il fut assigné au commandement de l'équipe Delta, avec Isaac-039, Vinh-030, 3 autres spartans et le reste de la compagnie Charlie. L'équipe Delta avait pour mission de sécuriser le château du SRN.

Il est le Spartan dont on sait le moins de choses, parmi les survivants, c'est simplement un spartan à part qui semble ne pas avoir de lien avec John-117, Linda-058 et Frederic-104, il semble également détester son nom de code, préférant son surnom "Will".

On apprend malheureusement sa mort lors d'un combat héroïque à mains nues face à deux Hunters dans Halo: Ghost of Onyx. Désarmé et souhaitant protéger les siens, il n'hésite pas à s'interposer face à ces deux béhémoths blindés. Il arrivera à blesser grièvement un des deux hunters, sous les yeux étonnés et ébahis des élites qui ont du mal à réaliser qu'un humain se bat à mains nues contre un couple d'Hunters. Il meurt transpercé par un coup direct du bras/bouclier d'un des deux monstres blindés.

Anton-044 
On sait peu de choses sur Anton. Il a été formé à quelques spécialités, devenant un des meilleurs éclaireurs. Il était dans l'équipe rouge et a survécu à la Chute de Reach. Il fut alors assigné à la section Gamma (Mission d'évacuation de l'Amiral Whitcomb) pendant la défense des réacteurs des CAM sur Reach après la réception du message de l'Amiral.

Plus tard, le Major les trouva (Li-008, Anton-044, Grace-093 et l'Amiral Danforth Whitcomb). Sa dernière mission consistait à la réparation d'une brèche ouverte dans un conduit plasma de l'Ascendant Justice dans des conditions de gravité zéro. Une torpille plasma le percuta et il fut tué, ainsi que Li-008. Anton entretenait une amitié étroite avec Li-008 et Grace-093.

Kurt-051 
Kurt Ambrose était un soldat Spartan-II. C'était l'un des leaders d'une équipe de Spartans, et était très proche de pas mal d'entre eux, avant qu'ils ne soient tués en 2531. Il a été désigné comme chef du programme Spartan-III par le colonel James Ackerson.

Kurt était exceptionnellement sociable pour un Spartan. Même si ses camarades étaient plutôt réservés, il a réussi à aller de l'avant et se faire pas mal d'amis. Ce qui a rendu un Spartan mécontent : Kurt ne pouvait pas être chef s'il était tout le temps distrait. Kurt resta toujours un leader (très compétent) après son intègrement dans le programme Spartan-III.

Kurt avait une étrange capacité à ressentir les choses : quand quelque chose n'allait pas, il avait un mauvais pressentiment. Ses camarades eurent parfaitement confiance en lui et son instinct très développé.

En 2531, après la mort de Samuel-034, il le remplaça dans l'équipe Blue avec John-117. Au début, les autres Spartans n'étaient pas d'accord avec cette décision, mais après une mission au camp New Hope, il sauva les Spartans qui s'étaient fait capturer par le Général Howard Graves de lUnited Rebel Front.

Kurt a été déclaré mort pendant une mission à la station Delphes, lorsque son T-Pack a lâché. Il a été présumé mort, jusqu'à ce que l'on apprenne qu'il fut assigné au programme Spartan-III pour former les nouveaux Spartans sur Onyx : pour cela, il reçut un nouveau nom de famille qui donna naissance au lieutenant Kurt Ambrose. Avec le temps, grâce à ses efforts réussis pour former les Spartans-III, il fut promu lieutenant-commandant.

À l'apparition d'hostilités dans la zone-67 d'Onyx, Kurt regroupa Tom-B292 et Lucy-B091, les seuls Spartans encore vivants de la Beta Company, et choisit l'armure SPI au lieu de l'armure Mark IV, tout en disant qu'il fait dorénavant partie des Spartan-III et que c'est pour cette raison qu'il a choisi l'armure des Spartan-III plutôt que celle des Spartan-II. 

Il meurt dans l'antichambre de Onyx dans un ultime sacrifice en activant les bombes nucléaires FENRIS juste après un adieu émouvant et déchirant avec Tom et Lucy, sauvant les Spartans de l'équipe Blue. Juste avant d'activer les bombes, il perçoit une vision dans laquelle il voit tous ses amis spartans morts au combat qui l'aide et l'encourage pour ce dernier combat. Parmi les Spartans de sa vision se trouve Sam, le premier Spartan décédé au combat. Fred sera son remplaçant en tant que chef.

Linda-058 
Linda-058 est le meilleur tireur d'élite du groupe Spartan-II. Elle a été déclarée cliniquement morte après avoir subi de sévères dommages durant la mission de destruction des données du vaisseau Circonférence. Elle était maintenue en vie dans une chambre de cryogénisation du Pillar of Autumn puis elle fut emmenée dans l'espace après la destruction de l'Installation 04 par John-117 et les survivants. Elle fut rétablie et soignée durant le retour sur Reach. Elle était une des rares Spartans à avoir survécu à la Chute de Reach et l'Opération First Strike. C'est aussi une très bonne amie de John-117. Elle se distinguait assez des autres Spartans avec ses cheveux rouges et ses yeux verts.

Malcolm-059 
Malcom est un des spartans qui furent tués durant la bataille de Reach. Quand les Spartans ont été contraints de sauter de leur Pélican endommagé, Malcom s'écrasa au sol et fut tué lors de l'impact.

Plus tard, le chef de son équipe, Frederic-104, récupéra un joint de pression intact de la combinaison Mjolnir de Malcom. Bien qu'il ait détesté agir ainsi, Frederic disait qu'il déshonorerait son camarade en n'utilisant pas la pièce de rechange disponible.

Maria-062 
Maria-062 est une spartan qui fait son apparition dans le Halo Graphic Novel. Elle teste la nouvelle armure Mark VI à Seongnam, en Corée du Sud sur Terre. Elle se battera contre un peloton de marines de l'ODST avant que l'armure ne soit envoyée à la station Le Caire au Major. Il est mentionné qu'elle s'est retirée pour aller fonder une famille. Maria serait la spartan blessée mentionnée dans Halo : La chute de Reach.

Fhajad-084 
Un membre du groupe original des Spartans, Fhajad-084 était un garçon Noir qui se lia dès le début d'amitié avec John-117. Il avait une vue et une ouïe remarquables, faisant de lui un excellent éclaireur pour les jeunes Spartans.

Fhajad a souffert des complications médicales en rapport avec l'opération de perfectionnement qu'ont subis les Spartans, et a été relégué à un poste administratif dans les bureaux du SRN (Service de Renseignement Naval). Cependant, il fut promu par la suite au grade de Lieutenant et a publié ses écrits à propos de la physique du sous-espace qui permettra plus tard au CSNU de détecter l'approche de la flotte Covenant du système Sigma Octanus IV.

Kelly-087 
Elle se lia d'amitié avec Samuel-034 et John-117 très tôt pendant l'entraînement. C'est la plus rapide de tous les Spartans, il est même dit qu'elle est hors d'atteinte aussi longtemps qu'elle court. "Si quelqu'un tentait de la rattraper, il n'y arriverait jamais". Durant la phase de perfectionnement, elle était le Spartan qui nécessita le plus de temps pour récupérer, beaucoup pensaient même qu'elle n'y arriverait pas.

Kelly prit part à la première mission des Spartans, infiltrer les rebelles d'Eridanus en 2525. Elle était aux côtés de John-117 à Jericho VII, la bataille de Sigma Octanus IV, et bien d'autres fois encore. Elle et Sam-034 comptèrent comme les meilleurs amis de John-117, servant ensemble pendant près de 40 ans.

Elle fut une des rares Spartans à avoir survécu à la Chute de Reach. Elle prit la place de second de Frederic-104 au commandement, après la mort supposée de Joshua-029. Elle fut plus tard sévèrement blessée dans une attaque Covenant et fut mise sous sédatifs. Malgré l'état de Kelly, le  Halsey l'emmena avec elle dans un petit vaisseau et fit un saut dans le sous-espace avec Kelly à bord. On ne sait rien d'autre à son sujet et elle est portée disparue.

Dans Ghosts of Onyx, on la retrouve là où le précédent roman l'a laissée, en train de se faire soigner par le  Catherine Halsey. Sa présence sera importante et conséquente dans tout le reste du roman et aidera Kurt et ses SPARTANS III à accomplir leur tâche sur Onyx. Elle aura d'ailleurs du mal à accepter les compétences des jeunes spartans, mais comprendra très vite qu'ils sont d'une efficacité redoutable et dignes de confiance aussi bien que ses frères/sœurs SPARTANS II.

Grace-093 
Grace est l'un des spartans à avoir survécu à la Chute de Reach. Pendant la défense des réacteurs des CAM, elle fut assignée à l'équipe Gamma (ayant pour objectif le sauvetage du Vice-Amiral Danforth Whitcomb) avec Anton-044 et Li-008. L'équipe Gamma, avec l'Amiral Whitcomb, seront plus tard sauvés par le Major.

À bord de la station Hiérophante Inflexible, durant l'Operation : First Strike, Grace fut tuée par les armes des Brutes, plus précisément des Sabre-Grenades. John-117 activa les mesures d'échec de l'armure Mjolnir Mark V de Grace, et détruisit lui-même la réserve d'énergie. Elle emporta trois brutes et divers soldats Covenants dans sa mort.

Frédéric-104 
Frédéric-104 est considéré comme le meilleur Spartan après John-117, et est le chef suppléant du groupe. Il commandait les Spartans durant la campagne de Reach. Il est l'un des rares Spartans à avoir survécu à la Chute de Reach et l'Opération First Strike. Il est le Spartan-II le plus haut gradé (Lieutentant) après le Major John-117 auquel ils ont beaucoup de points communs dans leur personnalité.

Frederic-104 est apparu dans les romans Halo : La Chute de Reach et Halo : Opération First Strike, il est l'un des Spartans-II, dans le même groupe que John-117. Il a pris part à de nombreuses missions aux côtés de ce dernier et était le chef de l'équipe rouge, qui avait pour mission de défendre les réacteurs des CAM face à l'attaque Covenant. Il s'en tira avec d'autres Spartans et fut recherché quand le Major prit la tête d'un groupe de survivants de l'UNSC, incluant le Vice Amiral Whitcomb et Avery Johnson, pour partir à la recherche des Spartans survivants.

Il était toujours deuxième à toutes les épreuves. John pensait qu'il pouvait être premier, mais qu'il n'aimait simplement pas attirer l'attention.
Dans Halo : First Strike, Fred a emmené son équipe derrière l'ennemi et a vaincu  Covenants avec seulement trois Spartans, échappant à maintes incidents, sauvant un Vice Amiral, échappant à l'encerclement des Covenants sur Reach, et protégeant le  Catherine Halsey contre un bataillon de Covenants et bien plus, tout en protégeant un objet très dangereux. Cependant, sa réticence à vouloir être le premier est la preuve que le Major est le meilleur des deux.

Fred préfère le combat rapproché et a plus d'une fois démontré son horreur du combat à longue distance. L'arme préférée de Fred est son couteau de combat, avec lequel on le voit plus souvent qu'avec n'importe quelle autre arme. Frederic est très doué dans le combat rapproché et le maniement du couteau de combat, telle est d'ailleurs sa réputation auprès des autres Spartans.
Les membres d'équipage le regardaient nerveusement, la présence de ce Spartan avec son couteau signifiant également la présence de nombreux cadavres.

Le Spartan-104 a pris part à plus de 120 affrontements au sol, il compte parmi les quelques membres que John avait choisi pour la première vraie mission des Spartans, et le seul sur lequel John peut autant compter durant les grandes opérations.

Après la bataille sur Onyx dans le roman Ghosts of Onyx, il est l'un des derniers SPARTANS II survivants avec Kelly, John et Linda.

John-117 

Le Sparan John-117 dit "Major" ‘’(version française) ou bien "Master Chief" (version originale) est l'un des plus compétents Spartans-II. Les jeux Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4 et Halo 5 : Guardians tournent autour de ce personnage que l'on contrôle dans les batailles contre l'alliance extraterrestre Covenant. John-117 maîtrise parfaitement tous les types d'armes et tous les systèmes de combat et peut compter sur l'appui de ses alliés et frères et sœurs d'armes Spartans. Comme tous ses semblables, il peut courir plus vite, sauter plus haut et frapper plus fort que n'importe quel humain. Ses années d'expérience du combat font de lui un guerrier au talent sans égal.

Tous les Spartans ont été recrutés pour avoir une caractéristique spéciale faisant d'eux un être humain unique. Pour John, c'est sa chance, à laquelle Cortana fait plusieurs fois allusions.

Nicole-458 
Nicole-458 est un personnage hors du canon de l'univers. Il s'agit en vérité d'un personnage « bonus » du jeu de combat Dead or Alive 4, sur Xbox 360, ajouté par l'équipe de développement de la Team Ninja en guise de clin d'œil à Bungie qui en retour plaça une armure Hayabusa comme bonus dans Halo 3.

Spartans-III

Tom-B292

Lucy-B091

Min-B174

Adam-B004

Autres soldats

Franklin Mendez 
L'Adjudant-chef Franklin Mendez fut l'instructeur militaire des jeunes Spartans-II dans Halo : la Chute de Reach. Considéré comme rude, il parvint à faire de ses protégés les meilleurs soldats. Lorsqu'il n'eut plus rien à leur enseigner, il les quitta, pour entraîner les Spartans-III. Une théorie veut qu'il ait fait partie du projet ORION, comme Johnson.

Wallace A. Jenkins 

Soldat apparaissant dans Halo : la Chute de Reach il fut sauvé par John 117 et son équipe alors que les covenants lançaient l'assaut sur l'installation aux abords de Reach. Plus tard, il fut l'une des premières victimes des Floods ou Parasite sur Halo dans l'installation 04 mais réussis tout de même à garder son esprit propre et pût malheureusement voir, impuissant, ses gestes involontaires que lui faisaient faire le parasite qui était en lui.

Il mourra lorsqu'une marine qui avait pitié de lui et qu'elle voulut le rendre libre lui dégoupilla une grenade dans le croiseur covenant Truth and Reconciliation, au niveau des conduites de plasma du réacteur, ce qui entraîna l'explosion et le crash ainsi que la mort de tout le personnel CSNU et tous les Floods du croiseur sur l'anneau.

Marvin Mobuto 

C'est un marine qui se fait tuer par les floods. C'est le premier Reclaimer. Il est envoyé par le "Monitor": 343 Guilty Spark dans la "Bibliothèque" des floods de Halo afin de récupérer l'Index qui pourra activer les défenses de Halo mais se fait tuer à mi-chemin. Son cadavre est ensuite découvert par le Spartan-117, le seconde Reclaimer, qui est d'ailleurs surpris de constater qu'un simple marine est arrivé jusqu'ici, il ressentira du respect envers les talents de combativité et de ténacité pour ce soldat défunt.

Carol Rawley « Foehammer » 

Pilote d'un Pélican lors des évènements sur Halo. Elle mourra abattue par des Banshees peu avant l'explosion des moteurs à fusion du Pillard of Autumn et de la destruction de Halo. Elle aida de nombreuses fois le Spartan 117 en le transportant ou en lui transportant des armes ou des véhicules et évacue également les marines survivants de la bataille qui a lieu dans le Pillar of Autumn, d'abord sont dispersés, puis rassemblés par le Spartan 117 et Cortana

Polaski 

C'est une pilote qui aide le Major quand il attaque le vaisseau amiral après l'explosion de Halo.

Rebelles

Howard Graves

Robert Watts 
Colonel des rebelles situés sur Eridanus. Il sera capturé par les Spartans lors de leur première mission.

Covenants

Prophètes

Vérité 
 Le Haut Prophète de la Vérité est le principal chef de l'Alliance Covenante, assisté de Pitié et Regret. Ce fut lui qui ordonna l'extermination de l'Humanité, tout comme il ordonna aux Brutes d'éliminer les Élites pour s'assurer le contrôle exclusif de l'Alliance (et déclenchant ainsi la guerre civile covenante). Après la mort de Pitié et de Regret, il devint l'unique dirigeant des Covenants, et mena ses troupes sur Terre, puis sur l'Arche pour déclencher le tir simultané de tous les Halos, avant d'être stoppé et exécuté par l'Arbiter.

Pitié 
 Le Haut Prophète de la Pitié est l'un des trois chefs de l'Alliance avec Regret et Vérité. Il est le plus âgé des Hiérarques, et aussi le plus tourné vers la spiritualité. Il fut tué par le Parasite lors de son attaque de la capitale covenante.

Regret 
 Le Haut Prophète du Regret est membre du triumvirat des Hiérarques dirigeant l'Alliance. Il est le plus jeune du trio et, son esprit étant beaucoup plus proche de celui des Élites que la plupart des Prophètes, le plus agressif. Il mena le premier assaut covenant sur Terre, attaquant la ville de la Nouvelle Mombassa avant de sauter vers l'Installation 05 (Halo Delta) qu'il tenta d'activé avant d'être abattu par le Spartan 117.

Jiralhanae (les Brutes)

Tartarus 
Tartarus est le chef des Jiralhanae, ou Brutes.
Tartarus est facilement identifiable. Il porte un marteau anti-gravité. Il a le poil blanc, contrairement aux autres Jiralhanae qui ont le poil plus sombre. Enfin, Tartarus porte un bouclier énergétique, ce dernier se recharge en 2 secondes, ce qui le rend invincible. Il aime porter ses trophées de guerre sur son armure.

Son nom vient du Tartare de la mythologie grecque.

Tartarus, en tant que chef des Jiralhanae, est le principal lieutenant de Vérité, chef suprême de l'Alliance Covenante. Il exécute les missions secrètes de Vérité et lui est totalement dévoué.

Tartarus sera tué par l'Arbiter, Avery Johnson et Miranda Keyes alors qu'il s'apprêtait à activer Halo Delta et ainsi amener le « Grand Voyage ».

Sangheili (les Élites)

Arbiter Thel 'Vadamee 

L'Arbiter Thel 'Vadamee est le deuxième personnage principal de Halo 2. Ancien chef de la flotte Covenant déchu après la défaite sur l'installation 04, il est publiquement humilié par les brutes et les prophètes et l'ont réduit au rang d'Arbiter : un combattant voué au suicide, prenant part aux missions impossible sous les ordres des Prophètes. Après s'être imposé dans Halo 3, il revient dans Halo 5: Guardians.

Rtas 'Vadumee 

Ce Shangheili dirige le commando SpecOps des Covenants, une section chargée des missions les plus périlleuses. Rtas est très apprécié de ses soldats et parvient à se faire obéir facilement. Il inspire la crainte, notamment par l'imposante cicatrice sur son visage : sa mâchoire gauche a été arrachée, ce qui lui vaut son surnom. Rtas est vêtu d'une armure blanche, indiquant qu'il possède l'un des plus hauts rangs de la hiérarchie Covenante et Shangheili.

Ce vétéran semble bien connaître le Parasite et éprouve une forte haine pour cette espèce. Au départ méprisant envers l'Arbiter, il deviendra son principal allié et ami. Il quittera d'ailleurs l'Alliance en même temps que lui, et l'aidera à atteindre la Salle de Contrôle de Halo Delta.

Disposant d'un rôle important dans Halo 2, il est relégué à celui de figurant dans Halo 3, où il ne combat pas et n'apparait que rarement lors des cinématiques.

Zuka 'Zamamee 
Zamamee est un Elite qui faisait partie des troupes ayant abordé le Pillar of Autumn avant de s'écraser sur Halo. Il tomba sur le Spartan-117 alors que ce dernier cherchait à rejoindre les nacelles de survie du vaisseau. Gravement blessé, Zamamee fut sauvé par Yayap et son groupe de Grunts. Une fois soigné, Zamamee transféra le grunt dans son unité et tenta de retrouver l'Adjudant afin de lui faire payer l'affront qu'il lui a infligé. Il tenta une première fois de le faire en utilisant des hunters, mais un des grunts l'accompagnant tira sur un hunter qui mourut. Il survécu en se cachant dans un module-cargo avec Yayap. Menacé de mort pour incompétence par les prophètes, il tenta une seconde fois de le trouver en attaquant la base Alpha des humains sur halo mais ne le trouva pas. De peur d'être tué par les prophètes, il se fit passer pour mort et pris l'identité d'un élite mort lors de l'attaque de la base Alpha. Il tenta une dernière fois de tuer l'Adjudant lors d'une embuscade peu avant l'explosion de réacteur à fusion du Pillar of Autumn, dans le dernier monte-charge encore en marche qui mène aux hangars, sachant que le Spartan passerait obligatoirement par là. Ce dernier ne se laissa pas prendre au piège et eu le temps de lancer une grenade dans le monte-charge, tuant l'élite et ses soldats. Avec le souffle de l'explosion, son corps vola jusqu'en haut du monte-charge et il put voir, une dernière fois, son tueur en face.

N'tho 'Sraom 
N'tho 'Sraom est un Sangheili rebelle jouable en mode coopération dans Halo 3.

Usze 'Taham 
Usze 'Taham est un Sangheili rebelle jouable en mode coopération dans Halo 3.

Hérétiques

Sesa 'Refumee 
Sesa 'Refumee, connu sous le nom d'Hérétique est un Shangheili qui a fait scission avec l'Alliance Covenante et dirige un groupe d'anciens Covenants éclairés baptisés « hérétiques » par les autres. Il apparait sous forme de boss dans un niveau de Halo 2. Cependant, par la tournure du scénario, il ne peut pas vraiment être considéré comme un antagoniste mais plutôt comme une victime injuste d'un des héros. En effet, Sesa, considéré comme hérétique, sera assassiné par l'Arbiter sur l'ordre des Hauts Prophètes Covenants.

Sesa 'Refumee est un expert du maniement des holodrones, machines projetant une image holographique. Il en utilisera de nombreux lors de sa poursuite par l'Arbiter, et également durant son combat contre lui.

Parasite

Fossoyeur 

Le Fossoyeur est une entité Flood à son plus haut stade d'évolution connue à ce jour. Il s'agit d'une accumulation de forme de vie parasitaire qui dirige les assauts Flood.

Intelligences artificielles

Covenantes 
Il semblerait que celles-ci ne soit que des copies de certaines IA humaines.

Humaines

Cortana

Serina (Halo Wars) 
Elle est l'IA du Spirit of Fire. Elle est sous les ordres du capitaine Cutter et est assez audacieuse dans ses propos (occasionnellement, elle se mêle de choses qui ne la concerne pas).

Déjà 
Déjà fut professeur des jeunes Spartans-II. Cette IA était notamment spécialisée dans l'histoire humaine et dans les différentes matières scolaires. Son enseignement constitua le complément intellectuel de l'entraînement des Spartans-II. On ne sait pas ce qu'il advient d'elle après cela.

Wellsley 
Wellsley était la deuxième IA du Pillar of Autumn. Compétente particulièrement dans le domaine de la défense militaire, Wellsley est excentrique et fait souvent référence au duc Arthur Wellesley de Wellington comme s'il était ce personnage. Son image holographique est d'ailleurs à l'effigie de ce personnage. Wellsley apparait dans Halo : les Floods et est détruit à la fin de ce roman lorsque le Truth and Reconciliation s'écrase sur l'Installation 04.

Araqiel 
Araqiel est l'IA personnelle de James Ackerson. Elle aime arborer l'apparence d'un démon et se montre aussi machiavélique que son propriétaire.

Kalmiya 
Kalmiya est une IA « brouillon », dont Catherine Halsey s'est servi pour tester les principaux programmes d'intrusion informatique qu'elle comptait donner à Cortana. Avant l'auto-destruction du « Château », Kalmiya est définitivement désactivée par sa propriétaire, dans Halo : Opération First Strike.

Forerunners (Monitors)

343 Guilty Spark 
On le trouve sur l'installation 04.

2401 Penitent Tangent 
2401 Penitent Tangent est le Monitor de l'Installation 05. On peut le voir dans une cinématique de Halo 2, dans la carte multijoueur Remous et dans une cinématique du deuxième et quatrième terminal dans Halo: Combat Evolved Anniversary.

049 Abject Testament 
049 Abject Testament est le Monitor de l'Installation 03. On peut le voir dans une cinématique du deuxième terminal dans Halo: Combat Evolved Anniversary.

Notes et références